El Torneig de Viena 2013, oficialment conegut com a Erste Bank Open 2013, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 39a edició del torneig es va celebrar entre el 12 i el 20 d'octubre del 2013 al Wiener Stadthalle de Viena, Àustria.

El tennista alemany Tommy Haas va guanyar el segon títol de l'any i també va guanyar el segon títol a Vienna dotze anys després del primer (2001).

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013